Техникум № 7 — государственная средняя школа, расположенная по адресу Щесливицкая улица, дом 56 в районе Охота. Является старейшим техническим училищем Польши. Долгие годы называлась железнодорожным техникумом и многим известна именно под эти названием. Входит в состав школьного комплекса имени Станислава Высоцкого «Колеёвка».

Современное состояние 
По состоянии на апрель 2020 года в техникуме обучаются около 800 школьников по 7 профессиям:
 техник по устройствам и системам возобновляемой энергии
 техник-электрик железнодорожного транспорта
 техник железнодорожного транспорта
 электротехник
 специалист по мехатронике
 техник-экспедитор
 техник по логистике

Профессиональное обучение проводится в сотрудничестве с будущими работодателями, выпускники готовятся к текущим потребностям рынка труда. Чтобы наладить отношения между учениками и работодателями, в 2020 году школа начала организовывать циклические мероприятия под названиями «Ярмарка профессионального обучения» и «Ярмарка вакансий в Охоте». В образовательном процессе школу поддерживают партнеры: , Варшавское метро, , Польское общество любителей астрономии, , PKP Intercity, Ассоциация польских электриков, ,  и .

Учащиеся техникума № 7 принимают участие в общенациональных профессиональных соревнованиях в области мехатроники, возобновляемых источников энергии и логистики. Они неоднократно занимали лидирующие позиции и получали рейтинги известных польских университетов.

Школа имеет оборудованную учебную базу. Имеется астрономическая обсерватория с двумя телескопами-рефлекторами американского производства: один для наблюдения за Солнцем, а другой, так называемый лунный, для наблюдения за звёздами, планетами и лунной поверхностью. В школьном зале можно ставить театральные представления, кинопоказы и организовывать встречи. Фонд компьютеризированной библиотеки насчитывает 31 800 книг. Закрытый тир (на шесть позиций) позволяет проводить учебные, внеклассные занятия и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Обучающиеся могут выбирать из широкого спектра внеклассных мероприятий. Есть спортивные мероприятия, клуб юных исследователей «Чемпо» и различные кружки по интересам: география, астрономия, шахматы, возобновляемые источники энергии, мехатроника, иностранные языки и железные дороги. Есть школьные полёты на воздушном шаре, а также международные, национальные и школьные космические проекты, в том числе European Astro Pi — Миссия космической лаборатории (2019, 2020), CREDO — Охотники за космическими частицами (2019), Sally Ride EarthKAM (2019).

Школьники систематически совершенствуют свои языковые навыки в рамках программы «Поворот к культуре» во время англоязычных спектаклей в постановке Британского театра TNT, многочисленных языковых мастер-классов в рамках образовательной программы «Обучение без границ» и языковых проектов в рамках программы eTwinning. Есть школьная волонтерская программа — группа из нескольких десятков учеников посвящает свободное время детям и пенсионерам, проводит акции и т. д., чтобы защитить окружающую среду.

Учащиеся (и родители) могут получать консультации школьных психологов и педагогов по 10 часов в день. Также обеспечивается постоянный уход за больными. В школе работает школьный музей, который с 2018 года участвует в акции Ночь музеев.

История 
Самые ранние записи о зарождении школы относятся к 1872 году, когда родилась идея создания профессионального училища для молодых рабочих. В 1873 году Правление Варшавско-Венской железной дороги по инициативе известного варшавского банкира и общественного деятеля Леопольда Кроненберга учредило учебную мастерскую (при железнодорожно-механической мастерской, действовавшей к тому моменту почти 30 лет). Первоначально в мастерской обучались 90 учеников в возрасте от 18 до 25 лет на машинистов поездов, механиков и мастеров.

В августе 1875 г. министром путей сообщения России было учреждено Техническое училище Варшавско-Венской железной дороги. Учениками школы могли быть только российские подданные. Кандидаты на поступление в училище должны были продемонстрировать знание основных религиозных принципов, уметь читать и писать по-польски и по-русски, знать четыре арифметических действия, а также знать применимые меры и веса. Обучающиеся получили права железнодорожников и обеспечивались бесплатными учебниками и медицинским обслуживанием. Их учили арифметике, рисованию, религии, языкам: польскому и интенсивно русскому, нужным для работы.

Школа, расположенная в несуществующем ныне здании по адресу , дом 88 ещё носила ремесленный характер, но по мере своего развития достигла уровня настоящего техникума, вероятно, самого высокого уровня по сравнению с другими вузами этого типа в Российской империи на тот момент.

В июне 1908 г. по решению российских властей Техническое училище Варшавско-Венской железной дороги было распущено. Однако это не стало концом в истории школы, а лишь повлекло за собой её существенное изменение. Совет управляющих Варшавско-Венской железной дороги открыл 6-классную среднюю школу с дополнительным 7-м классом с польским языком обучения. Фактически это была общеобразовательная школа с упором на математические и физические предметы и с элементами подготовки железнодорожников. В мастерских проводились профессиональные практические занятия. В таком виде школа действовала в 1908—1914 годах.

После начала Первой мировой войны в конце августа 1914 года ввиду ожидаемого наступления Германии и угрозы Варшаве российские власти приказали эвакуировать школу в Вильну. Однако этот приказ был выполнен только российским персоналом. Дальнейший ход действий на фронте остановил эвакуацию школы, и занятия в Варшаве продолжались, несмотря на грохот германских пушек. Волнения, связанные с эвакуацией учреждения, привели к тому, что новый учебный год начался только в ноябре 1915 года в Москве, где, наконец, для школы было выделено здание. Школа размещалась в Москве в 1915—1918 годах. В последний год после революции 1917 года в обучение удалось ввести польский язык.

В межвоенный период ввиду превышения количеством кандидатов числа мест конкурс на право обучения в школа составлял 3-4 человека на место. Приоритет при поступлении принадлежал сыновьям железнодорожников. Профессия железнодорожника пользовалась большим уважением и признанием в обществе, что привело к большому притоку желающих учиться. Обучение на каждом факультете (механико-электрическом, дорожно-строительном и эксплуатационном) длилось четыре года. Ежегодно во время летних каникул студенты проходили стажировку на железной дороге.

В 1924—1925 годах было построено здание школы по Хмельной улице, дом 88/90, рассчитанное на 1000 мест.

В сентябре 1939 г. здания школы, были разрушены примерно на две трети после попаданий бомб. Занятия возобновились 1 апреля 1940 года после проведённой учителями и учениками работе по расчистке завалов, ремонту и приспособлению школьных помещений.

В январе 1941 года школа была разделена на две отдельные организационные единицы: на Хмельной улице находилась Государственное техническое и механическое училище, на Кошиковой улице находилась Государственная инженерно-строительная школа. Обучение осуществлялось тайно. В школьных мастерских на Хмельной улице производилось оружие для партизан, в том числе замки для пистолетов-пулемётов. Несмотря на неоднократные обыски, следов этой подпольной деятельности органы Третьего рейха не обнаружили.

После Второй мировой войны занятия возобновились в школе 15 марта 1945 года — первые в левобережной Варшаве. Это стало возможным благодаря работе нового директора школы Александра Узаровича и учителей, которые в короткие сроки подготовили классы в разрушенном здании. Также для обучения использовался импровизированный барак во дворе.

Впоследствии школа много раз меняла название, учебные планы и учебные специальности.

7 сентября 1953 года Железнодорожный техникум Министерства транспорта начал занятия в новом здании на , дом 56 (4 этажа, объём 77 000 м³) по проекту архитектора-инженера , в 1955 г. были сданы в эксплуатацию спортивные залы, в 1960 г. — актовый зал. Через два года открылась школа-интернат на 500 мест.

1 сентября 1978 года техникум вошел в состав Комплекса профессионально-технических училищ Главного управления Польских железных дорог, а в 1994 году — Комплекса железнодорожных училищ.

В 1959—1990 годах техникум носил имя инженера , бывшего министра связи.

В 1998 году Железнодорожный техникум получил имя  — проектировщика и главного инженера строительства Варшавско-Венской железной дороги. Во время церемонии присвоения имени на здании была установлена ​​табличка с барельефом авторства Евгениуша Козака.

В 2001 году Комплекс железнодорожной школы имени Станислава Высоцкого изменил название на Школьный комплекс имени Станислава Высоцкого «Колеёвка».

1 сентября 2002 года Железнодорожный техникум был преобразован в современный Техникум № 7.

Директора 
 1873—1875 — Ян Петрашек ()
 1875—1876 — Войцех Гроховский ()
 1876—1882 — Людвиг Войно ()
 1882—1885 — Ян Морозевич ()
 1885—1908 — Евгениуш Лопушинский ()
 1908—1912 — Владислав Калинский ()
 1912—1918 — Стефан Квасников ()
 1915—1929 — Вацлав Гняздовский ()
 1929—1934 — Эдмунд Бурзаки ()
 1934—1941 — Михал Слюсарски ()
 1941—1944 — Эдвард Варчаловский ()
 1945—1965 — Александр Узарович ()
 1965—1970 — Виктор Лисица ()
 1970—1971 — Уршула Прухнова ()
 1971—1987 — Збигнев Коржибски ()
 1987—2007 — Ежи Станишевский ()
 2007—2019 — Збигнев Халас ()
 с 2019 — Агнешка Борковска-Гут ()

Ссылки 
 Официальный сайт техникума

Литература 
 Kołodziejczyk Ryszard Technikum Kolejowe w Warszawie 1873—1993, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1993, wydana nakładem Technikum Kolejowego w Warszawie. .
 Korzybski Zbigniew Technikum Kolejowe im. Jana Rabanowskiego [W:] Dzieje Ochoty, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 564—570
 Moczulski Marek Stanisław Wysocki: patron Kolejówki [W:] Moczulski Marek, Wojasiewicz Wiesław Stanisław Wysocki: pionier kolejnictwa polskiego, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Warszawa 2013, s. 47-60. 
 Tradycja i nowoczesność: 130 lat Warszawskiej Kolejówki, oprac. Jerzy Staniszewski, Warszawa 2003, wydana nakładem Zespołu Szkół im. Inż. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka.

Примечания 

Варшава